A-League 2020/2021 var den 44:e säsongen av Australiens högstaliga i fotboll, den 16:e säsongen sedan starten av A-League. Ett tolfte lag, Macarthur från Sydney, gick med i A-League denna säsongen, vilket är det högsta antalet lag A-League haft under en säsong. Säsongen startade den 28 december 2020 och avlutades med finalen den 27 juni 2021. Melbourne City vann grundserien med tre omgångar kvar och tog sin första premiership-titel på herrsidan. Melbourne City vann även mästerskapet för första gången då man i finalen besegrade Sydney FC med 3–1.

Lag, städer och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Grand Final

Anmärkningslista

Se även
 FFA-cupen 2020
 FFA-cupen 2021
 W-League 2020/2021

Källor
 Officiella hemsida
 Rsssf.com

Referenser

2020 i Australien
2020 i Nya Zeeland
2021 i Australien
2021 i Nya Zeeland
2020/2021
Fotbollssäsongen 2020/2021